Талондо () — один из австронезийских языков, распространён на острове Сулавеси — в о́круге Полевали-Мандар, провинция Западный Сулавеси (Индонезия).
По данным Ethnologue, количество носителей данного языка составляло 1,5 тыс. чел. в 1987 году.

Наиболее близкое родство талондо обнаруживает с языками бамбам и паннеи (степень языкового сходства — 72%-77%).

Используется, в основном, в быту. Зона распространения языка характеризуется пёстрым этническим и языковым разнообразием, вследствие чего данным языком владеют носители и других идиомов, например бугийского и мандарского.

См. также 
 Языки Индонезии

Примечания 

Языки Индонезии
Западнозондские языки